Musiksprache steht für:

die individuelle musikalische Ausdrucksweise eines Musikers bzw. die kollektive musikalische Ausdrucksweise eines Musikstils oder einer Region.

Weiterhin steht Musiksprache für:
 Musica Poetica, Komposition in der Musiktheorie des 16. und 17. Jahrhunderts 
 Solresol, la Langue Musicale Universelle, Plansprache

Siehe auch:
 Musikantensprache